Zjazd Okręgu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - najwyższa władza Okręgu ZHR. Zjazd okręgu zwoływany jest raz na dwa lata.

Uczestnicy Zjazdu okręgu 
W zjeździe okręgu uczestniczą wszystkie instruktorki i instruktorzy, harcerki i harcerze starsi oraz kierownicy kół KPH.

Kompetencje Zjazdu okręgu 
 podejmowanie decyzji w przedmiocie osobowości prawnej okręgu,
 ustalanie liczby członków zarządu okręgu pochodzących z wyboru,
 wybór zarządu okręgu,
 wybór komisji rewizyjnej okręgu,
 rozpatrywanie sprawozdań zarządu okręgu oraz udzielanie absolutorium zarządowi okręgu.

Nadzwyczajny Zjazd Okręgu 
Zarząd okręgu z własnej inicjatywy albo na wniosek Naczelnictwa lub Komisji Rewizyjnej Związku lub komisji rewizyjnej okręgu lub co najmniej 1/3 liczby instruktorek i instruktorów okręgu zwołuje nadzwyczajny zjazd okręgu.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ZHR okręgowy